Футбольний клуб Коніль () — іспанський футбольний клуб з міста Коніль-де-ла-Фронтера. Заснований 1931 року. Станом на сезон 2019-2020 виступав у 10-й групі Терсера Дивізіону. Домашні матчі проводить на стадіоні Хосе Антоніо Перес Уреба, розрахованому на 1500 глядачів.

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Офіційний веб-сайт  
 Профіль футбольної команди  

Футбольні клуби, засновані 1931
Футбольні клуби Іспанії